Colinas – miejscowość i gmina w Brazylii, w stanie Maranhão
 Colinas – miejscowość i gmina w Brazylii, w stanie Rio Grande do Sul
 Colinas do Sul – miejscowość i gmina w Brazylii, w stanie Tocantins
 Colinas do Tocantins – miejscowość i gmina w Brazylii, w stanie Goiás